Feldmann steht für:
 Feldmann, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Feldmann (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Westfälische Automobilgesellschaft Bernhard Feldmann & Co., ehemaliger Autozubehörhändler und Automobilhersteller in Soest
 Feldmann & Marschel, Glockengießerei mit Sitz in der westfälischen Stadt Münster
 Friedrich Feldmann (Unternehmen), 1929 gegründeter Essig- und Senfhersteller, deutscher Marktführer von Essig in PET-Flaschen mit Sitz in Karlsruhe
 Herr Feldmann, Name einer Handpuppe in der Fernsehreihe Vorsicht, Musik

Siehe auch:
 Feldman
 Feldtmann
 Feltsman
 Veldman
 Veltman
 Veltmann